XIII мужской молодёжный чемпионат мира по волейболу проходил с 6 по 14 августа 2005 года в индийском городе Вишакхапатнам с участием 12 сборных, составленных из игроков не старше 1985 года рождения.

Участники 
В чемпионате принимали участие 12 сборных: представляющая страну-организатора соревнований Индия и лучшие команды континентальных чемпионатов: 4 европейские (Россия, Нидерланды, Германия, Сербия и Черногория), 2 от Азии (Иран, Республика Корея), 2 от Африки (Марокко, Тунис), 2 от NORCECA (Куба, США) и чемпион Южной Америки (Бразилия).

Групповой этап

Группа A

Группа B

Классификационные матчи

Плей-офф 

Сборная России, годом ранее под руководством Сергея Шляпиникова выигравшая чемпионат Европы U-20, но за полтора месяца до старта чемпионата мира переданная Юрию Маричеву, в решающем матче, продолжавшемся 73 минуты, уверенно переиграла соперников из Бразилии.

Российские волейболисты продемонстрировали качественную игру на блоке и в защите, позволив капитану бразильской команды Тьяго, признанному самым ценным игроком и лучшим нападающим турнира, набрать в этом матче лишь 10 очков. Большую роль сыграли силовые подачи, которые россияне противопоставили «планерам» южноамериканских игроков. В частности благодаря серии подач капитана сборной России Сергея Гранкина подопечным Юрия Маричева удалось отыграться в первой партии со счёта 16:23.

Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Кубы, причём трое её игроков (Ориоль Камехо, Османи Хуанторена и Роберланди Симон) за месяц до начала молодёжного чемпионата мира в составе своей национальной сборной выиграли «бронзу» Мировой лиги.

Индивидуальные призы

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата мира на сайте Международной федерации волейбола

Чемпионаты мира по волейболу среди мужских молодёжных команд
2005 год в волейболе
Чемпионаты мира в Индии
Август 2005 года
Спорт в Индии в 2005 году
Соревнования по волейболу в Индии
Вишакхапатнам